Станок — машина (агрегатный механизм), используемая (как правило, в промышленности) для обработки различных материалов, либо приспособление для выполнения какой-либо работы.

Разновидности 
металлорежущие станки, которые можно разделить на следующие 9 групп: 
 токарные станки (токарно-винторезный; токарно-карусельный и пр.)
 сверлильные и расточные станки
 фрезерные станки
 шлифовальные станки
 зубообрабатывающие и резьбообрабатывающие станки
 разрезные станки (к данному типу можно отнести гильотинные ножницы; ленточнопильные станки, предназначенные для отрезки заготовок от целого куска металла)
 комбинированные станки
 гидравлические, механические прессы (данный тип станка применяется для уплотнения обрабатываемого материала при помощи направленного усилия) 
 и другие станки; к ним можно отнести мини-станки, долбёжные, строгальные, протяжные станки, заточные станки.

 деревообрабатывающие станки; 

 камнерезные станки

Также:
 балансировочный станок;
 электроэрозионный станок (станки для электроэрозионной обработки: копировально-прошивочные станки, координатно-прошивочные станки, проволочно-вырезные станки);
 буровой станок;
 станок-качалка;
 бобинорезка; 
 печатный станок;
 ткацкий станок
 
и прочие.

Многие современные станки снабжены системой числового программного управления.

Конструкция 
У станка имеется привод (механический, гидравлический, пневматический), с помощью которого обеспечивается передача движения рабочим органам (комплекс этих движений называется формообразующими движениями). 

Конструкция станка обычно содержит:
 фундаментная плита;
 станина;
 привод: электродвигатель;
 коробка передач;
 рабочий орган: шпиндель, суппорт;
 коробка подач и механизм подачи;
 координатный стол.

также: Станочное приспособление

Особенности применения 
Поскольку станок, как правило, имеет быстровращающиеся детали, при работе на нём должны соблюдаться Правила техники безопасности.

История

Прочее 
Музеи: 
 Индустриальный музей Хемница
 Музей старинной техники и инструментов (Нижний Новгород, Россия)

См. также 

 Станкостроение 
 Станок-полуавтомат
 Верстак
 Станок (опора) (оружейный станок)
 Бритвенный станок

Ссылки 
 Портал станков и производственного оборудования

Примечания 

 
Машины